Соревнования по дзюдо среди женщин в категории до 48 кг на летних Олимпийских играх 2016 года прошли 6 августа во втором зале «Арены Кариока». В соревнованиях приняли участие 23 спортсменки из 23 стран.

Олимпийской чемпионкой 2012 года в данной категории являлась бразильянка Сара Менезес, которая попала в окончательную заявку сборной Бразилии на Игры 2016 года. Однако защитить свой титул Менезес не смогла. Сначала в четвертьфинале Сара уступила кубинке Даярис Местре Альварес, а затем в утешительном раунде проиграла первому номеру посева Мунхбатын Уранцэцэг.

Обладательницей золотой медали на Играх в Рио-де-Жанейро стала действующая чемпионка мира и бронзовый призёр Игр 2008 года из Аргентины Паула Парето, победившая в финале кореянку Чон Богён. Бронзовые награды разделили между собой ещё две представительницы Азии — японка Ами Кондо и казахстанская дзюдоистка Галбадрахын Отгонцэцэг.

Паула Парето стала первой в истории Аргентины женщиной, кому удалось завоевать олимпийское золото.

Призёры

Расписание 
Время местное (UTC−3)

Посев 
Посев спортсменов осуществляется согласно олимпийскому квалификационному рейтингу IJF.

<ol start="1">
  Мунхбатын Уранцэцэг
  Паула Парето
  Ами Кондо
  Сара Менезес

<ol start="5">
  Хулия Фигероа
  Галбадрахын Отгонцэцэг
  Эва Черновицки
  Чон Богён

Соревнование

Предварительные встречи 
Соревнования по дзюдо проводятся по системе с выбыванием. В утешительный турнир попадают спортсменки, проигравшие полуфиналисткам соревнований.

Секция 1

Секция 2

Утешительный турнир

Финал

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Результаты  на сайте Международного олимпийского комитета
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года
 Результаты  на сайте Sports-reference.com
 Олимпийский турнир  на сайте Международной федерации дзюдо (IJF)